

Гусине Озеро — село, Селенгинський район, Бурятія
 Гусине Озеро — станція Улан-Уденського регіону Східносибірської залізниці

Див. також 
 Гусине